Себастьян Фернандес (; 23 мая 1985, Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Данубио» и национальной сборной Уругвая.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Мирамар Мисьонес» из Монтевидео в 2004 году. В сезоне 2007/2008 выступал за «Дефенсор Спортинг» и это был один из лучших сезонов в истории клуба, ставшего по его итогам в третий раз чемпионом Уругвая. Сам Фернандес в 32 матчах первенства отличился 15 забитыми голами.

С августа 2008 года Себа выступает за аргентинский «Банфилд». В апертуре 2009 года он составил убойную уругвайскую связку с Сантьяго Сильвой. «Банфилд» впервые в своей истории стал чемпионом Аргентины.

В августе 2010 года Фернандес перешёл в испанскую «Малагу» за 3,6 млн евро, став самым дорогим приобретением в истории клуба на тот момент. Он подписал четырёхлетний контракт с клубом. 28 августа в своем дебютном матче против «Валенсии», Себа забил свой первый гол за новый клуб. Первый сезон Фернандес с 7 мячами закончил вторым лучшим бомбардиром команды.

21 ноября 2012 года в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», Феранадес забил гол и был признан лучшим футболистом матча.

30 августа 2013 года перешёл в испанский «Райо Вальекано» на правах свободного агента. С августа 2014 года выступает за «Насьональ».

Фернандес — невысокий игрок и ему свойственны как отрицательные, так и положительные черты таких «маленьких» нападающих таранного типа — объективно ограниченная возможность борьбы на «втором этаже» компенсируется высокой скоростью, мощными и точными ударами, низкий центр тяжести даёт большую устойчивость и координацию игрока в борьбе за мяч.

Фернандес впервые сыграл за сборную Уругвая в мае 2006 года, когда он вышел на 85-й минуте на замену в товарищеском матче против Румынии. В мае 2008 года провёл ещё 2 товарищеских матча за сборную (против Турции и Норвегии — выход на замену на 45 и 80 минутах соответственно). В августе 2009 года сыграл уже четвёртый товарищеский матч и вновь вышел на замену против Алжира (82 минута). Наконец, в ноябре того же года сыграл официальный матч в рамках стыковых матчей к чемпионату мира — в Сан-Хосе против костариканцев Фернандес сыграл в последние 10 минут.

Голы за сборную Уругвая

Достижения 
  Чемпион Уругвая (5): 2007/08, 2014/15, 2016, 2019, 2020
  Победитель Промежуточного турнира (2): 2017, 2018
  Обладатель Суперкубка Уругвая (1): 2019
  Чемпион Аргентины (1): 2009 (Клаусура)

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Мирамар Мисьонес»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Данубио»